Mazi Xana (gr. Μαζί Ξανά), grekiskt musikalbum av artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 2003

Låtlista
 Mazi Xana (Kai Na Pou Girises) - Μαζί Ξανά (Και Να Που Γύρισες
 Pos - Πως
 Meta Apo Esena - Μετά Από Σένα
 Xanomai Sta Dio Sou Matia - Χάνομαι Στα Δυο Σου Μάτια
 To Filotimo Sou - Το Φιλότιμο Σου
 Pou Na Eisai Tora - Που Να Είσαι Τώρα
 Se Oria Trela - Σε Όρια Τρελά
 Pino Kapnizo - Πίνω Καπνίζω
 Moiazeis Me Oneiro - Μοιάζεις Σαν Όνειρο
 Posa Exoume Perasei - Ποσά Έχουμε Περάσει
 Tha Perimeno - Θα Επιμένω
 Ela Pou S'agapao - Έλα Που Σ' Αγαπάω

Musikalbum 2003
Grekiska musikalbum